Ce mot peut désigner :

 la raideur méningée, symptôme du syndrome méningé ;
 en mécanique, la raideur est une caractéristique d'une structure élastique, d'un ressort ou d'un système oscillant. Voir aussi Module de Young ;
 dans l'univers des jeux, le membre d'un raid ;

 en finance, un raideur (ou raider) une personne pratiquant des offres publiques en vue de pratiquer des opérations de fusions-acquisitions.
 une pente est dite raide si son inclinaison est importante.

Annexes

Articles connexes 
 Rigidité